Jacek Chyła, lekkoatletka
 Jacek Chyła (ur. 1968), piłkarz